Engenharia de manutenção

Informática 
 Manutenção de computador
 Manutenção de software
 Manutenção de dados

Ver também 
 Manutenibilidade — relacionado com software